Herybert — oboczna forma męskiego imienia Herbert pochodzenia germańskiego, niem. Heribert, hiszp. Heriberto. Wywodzi się od słowa oznaczającego "błyszczący", "jaśniejący".Nie należy łączyć obu tych imion.

Herybert imieniny obchodzi 16 marca, jako wspomnienie św. Heryberta, arcybiskupa Kolonii.

Znane osoby noszące imię Herybert:
 Herybert z Laonu (zm. 762) - hrabia Laonu
 Herybert Menzel (1906-1945) – niemiecki poeta i pisarz Blut und Boden urodzony w Obornikach
 Herybert Barrera (ur. 1917) - kataloński naukowiec i polityk
 Herybert Herrera (1926-1996) - paragwajski piłkarz i trener
 Herybert Niederschlag (ur. 1944) – niemiecki ksiądz pallotyn
 Herybert Weber (ur. 1955) - były sportowiec austriacki
 Herybert Beltrán (ur. 1988) - meksykański piłkarz

Zobacz też 
 Parafia św. Herberta w Wodzisławiu Śląskim (właśc. św. Heryberta)

Bibliografia 
 Herbert i Herybert na DEON.pl (SJ i Wydawnictwo WAM)

Męskie imiona germańskie